Бертон, Пьер ():
 Бертон, Пьер (1842—1912) — французский актёр и драматург, правнук Пьера-Монтана Бертона.
 Бертон, Пьер-Монтан (1727—1780) — французский композитор и дирижёр.
 Бертон, Пьер Франсис (1920—2004) — канадский журналист и писатель-документалист, компаньон ордена Канады.